Lady Dracula ist
 ein deutscher Spielfilm des Regisseurs Franz Josef Gottlieb aus dem Jahr 1978, siehe Lady Dracula (1978)
 der Alternativtitel des französischen Horrorfilms des Regisseurs Jean Rollin aus dem Jahr 1982, siehe The Living Dead Girl 
 ein US-amerikanischer Erotik-Trashfilm des Regisseurs Jess Franco aus dem Jahr 1999, siehe Vampire Sex – Lady Dracula 3